Almașu Mic se poate referi la:

Localități 
 Almașu Mic, un sat aparținător de comuna Balc în județul Bihor
 Almașu Mic, o localitate în județul Hunedoara
 Almașu Mic, o localitate în comuna Sârbi în județul Bihor
 Almașu Mic de Munte, o localitate în județul Hunedoara